Vallis hat folgende Bedeutungen:

 der lateinische und astrogeologische Begriff für ein Tal
 Titularbistum Vallis, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche